Еглино (Ёглино) — топоним.

Населённые пункты 
 Ёглино — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Еглино — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Ёглино — деревня в Любытинском районе Новгородской области.

Другие значения 
 Еглино — озеро в Бокситогорском районе Ленинградской области
 Ёглино — остановочный пункт Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги на линии Новолисино — Новгород.